Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Elsner che ha battuto in finale Răzvan Sabău 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (secondo turno)
 Assente
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Stefano Galvani (semifinali)

 Daniel Elsner (Campione)
 Ivajlo Trajkov (quarti di finale)
 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2003